Colhereira é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Alisma lanceolatum
 Alisma plantago-aquatica